Frugtbarhed har flere specialiseringer:
 Frugtbarhed
 Frugtbarhed (jordbund)

Se også 
 Frugtbarhedskult
 Frugtbarhedsgudinde
 Frugtbarhedssymbol